Pra steht für:
 Pra, piemontesischer Name der Gemeinde Prato Sesia in der Provinz Novara, Italien
 Prà, Stadtteil im Westen der italienischen Stadt Genua (Munizip VII Ponente), siehe Liste der Stadtteile Genuas
 Pra (Golf von Guinea), Fluss in Ghana
 Pra (Oka), Nebenfluss der Oka in Russland

PRA steht als Abkürzung für:
 Flughafen General Justo José de Urquiza (IATA-Code), Paraná, Argentinien
 Parti du Regroupement Africain, historische Partei in Französisch-Westafrika, siehe Partei des Afrikanischen Verbunds
 Passive Rechnungsabgrenzung, siehe Rechnungsabgrenzung #Passive Rechnungsabgrenzung
 Pharmaceutical Research Associates, US-amerikanisches Auftragsforschungsinstitut, siehe PRA Health Sciences
 Physical Review A, Fachzeitschrift
 Polizeiratanwärter, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei
 Polskie Rozgłośnie Akademickie, Zusammenschluss der Akademischen Rundfunksender Polens, siehe Hochschulradio in Polen
 Prudential Regulation Authority, britische Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen
 Presidential Records Act, US-amerikanisches Gesetz von 1978
 Price Reporting Agency, ein Preis-Informationsdienst im Finanz- und Rohstoffhandel
 Progressive Retinaatrophie, eine Augenerkrankung bei Hunden
 Prudential Regulation Authority, eine britische Finanzmarktaufsichtsbehörde
 Public Roads Administration, Vorläuferorganisation der US-Behörde Federal Highway Administration

Pra oder De Pra ist der Familienname folgender Personen:
 Tommaso de Pra (* 1938), italienischer Radrennfahrer 

PRA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Rawicki in der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Le Pra

Abkürzung